Hermaden ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Winkler von Hermaden (1858–1934), österreichischer General